

Nazwy geograficzne 
 Goran – wieś w Azerbejdżanie, w rejonie Goranboy
 Goran (bułg.: Горан) – wieś w północnej Bułgarii, w obwodzie Łowecz, w gminie Łowecz
 Goran (pers.: گران,) – wieś w Iranie, w ostanie Sistan i Beludżystan

Imiona 
 Goran – południowosłowiańskie imię męskie
 Göran – szwedzkie imię męskie
 Gøran – norweskie imię męskie

Osoby noszące imię Goran 
 Goran Bogdanowiḱ (ur. 1990) – macedoński piłkarz
 Goran Bregović (ur. 1950) – jugosłowiański i bośniacki muzyk i kompozytor
 Goran Boskovic (ur. 1966) – czarnogórski piłkarz
 Goran Bunjevčević (ur. 1973) – serbski piłkarz
 Goran Cvijanović (ur. 1986) – słoweński piłkarz
 Goran Čabrilo (ur. 1958) – serbski szachista
 Goran Čolak (ur. 1983)- chorwacki nurek, mistrz świata w freedivingu
 Goran Ćosić (ur. 1976) – serbski piłkarz
 Goran Dizdar (ur. 1958) – chorwacki szachista i trener szachowy
 Goran Dragić (ur. 1986) – słoweński koszykarz
 Goran Đorović (ur. 1971) – serbski piłkarz
 Goran Galešić (ur. 1989) – bośniacki piłkarz
 Goran Ganczew (ur. 1983) – macedoński piłkarz
 Goran Gavrančić (ur. 1978) – serbski piłkarz
 Goran Granić (ur. 1950) – chorwacki inżynier i polityk, wicepremier
 Goran Hadžić (ur. 1958) – serbski polityk, były prezydent Republiki Serbskiej Krajiny
 Goran Ivanišević (ur. 1971) – chorwacki tenisista, mistrz Wimbledonu, medalista olimpijski
 Goran Jagar (ur. 1984) – serbski wioślarz
 Goran Jagodnik (ur. 1974) – słoweński koszykarz
 Goran Janus (ur. 1970) – jugosłowiański i słoweński skoczek narciarski
 Goran Janković (ur. 1978) – serbski piłkarz
 Goran Jozinović (ur. 1990) – chorwacki piłkarz
 Goran Jurić (ur. 1963) – chorwacki piłkarz
 Goran Kalamiza (ur. 1974) – chorwacki koszykarz
 Goran Karadžić (ur. 1974) – serbski koszykarz
 Goran Karan (ur. 1964) – chorwacki piosenkarz
 Goran Kartalija (ur. 1966) – austriacki piłkarz chorwackiego pochodzenia
 Goran Ljubojević (ur. 1983) – chorwacki piłkarz
 Goran Lovre (ur. 1982) – serbski piłkarz urodzony w Chorwacji
 Goran Maksimović (ur. 1963) – jugosłowiański i serbski strzelec
 Goran Maznow (ur. 1981) – macedoński piłkarz
 Goran Milović (ur. 1989) – chorwacki piłkarz
 Goran Navojec (ur. 1970) – chorwacki aktor
 Goran Nedeljković (ur. 1982) – serbski wioślarz
 Goran Nikolić (ur. 1976) – czarnogórski koszykarz
 Goran Nikolic (ur. 1975) – niemiecki kulturysta serbskiego pochodzenia
 Goran Obradović (ur. 1976) – serbski piłkarz
 Goran Pandew (ur. 1983) – macedoński piłkarz
 Goran Paskaljević (ur. 1947) – serbski reżyser filmowy
 Goran Perkovac (ur. 1962) – jugosłowiański i chorwacki piłkarz ręczny, medalista olimpijski
 Goran Popow (ur. 1984) – macedoński piłkarz
 Goran Prpić (ur. 1964) – jugosłowiański i chorwacki tenisista, medalista olimpijski
 Goran Rađenović (ur. 1966) – jugosłowiański piłkarz wodny
 Goran Reljić (ur. 1984) – chorwacki zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
 Goran Rubil (ur. 1981) – chorwacki piłkarz
 Goran Sablić (ur. 1979) – chorwacki piłkarz, trener piłkarski
 Goran Sankovič (ur. 1979) – słoweński piłkarz
 Goran Senjanović (ur. 1950) – chorwacki fizyk, profesor
 Goran Sławkowski (ur. 1989) – szwedzki piłkarz pochodzenia macedońskiego
 Goran Smiljanić (ur. 1990) – serbski piłkarz
 Goran Stevanović (ur. 1966) – serbski piłkarz i trener piłkarski
 Goran Sukno (ur. 1959) – jugosłowiański i chorwacki piłkarz wodny
 Goran Svilanović (ur. 1963) – serbski polityk i prawnik
 Goran Šukalo (ur. 1981) – słoweński piłkarz
 Goran Šprem (ur. 1979) – chorwacki piłkarz ręczny, medalista olimpijski
 Goran Todorović (ur. 1987) – serbski wioślarz
 Goran Trbuljak (ur. 1948) – chorwacki operator filmowy
 Goran Višnjić (ur. 1972) – chorwacki aktor występujący w Stanach Zjednoczonych
 Goran Vlaović (ur. 1972) – chorwacki piłkarz
 Goran Vojnović (ur. 1980) – słoweński scenarzysta, poeta, reżyser filmowy, pisarz i dziennikarz
 Goran Vrbanc (ur. 1984) – chorwacki koszykarz
 Goran Vučević (ur. 1971) – chorwacki piłkarz i trener
 Goran Vujević (ur. 1973) – jugosłowiański i czarnogórski siatkarz
 Goran Zakarić (ur. 1992) – bośniacki piłkarz

Zobacz też 
 Gorani – południowosłowiańska grupa etniczna zamieszkująca południowe Kosowo
 Goranin

Przypisy